Arystokracja podziemi – film z 1933 roku
 Arystokracja podziemi – film z 1961 roku